«Поліграфтехніка-2» (з 1995 року — «Поліграфтехніка-Кристал») — український футбольний клуб з міста Олександрії Кіровоградської області, фарм-клуб «Поліграфтехніки». Утворений у 1992 році.

Виступав у Кубку України сезону 1992/1993, та в аматорській лізі у сезонах 1992/1993 і 1994/1995. У 1999 році клуб став чемпіоном Кіровоградської області.

Домашні матчі команда проводила на стадіоні «Шахтар» (5692 місця).

Статистика 
 Найбільша перемога: 7:1 («Гірник» К, 13 листопада 1994, Олександрія)
 Найбільша поразка: 0:5 («Будівельник» С, 27 серпня 1994, Суми; «Локомотив» Г, 6 травня 1995, Гребінка)
 Найрезультативніший матч: 7:1 («Гірник» К, 13 листопада 1994, Олександрія)

Кубок України

Аматорська ліга

Досягнення 
Чемпіон Кіровоградської області: 1999

Див. також 
 Олександрія (професіональний футбольний клуб)
 Олександрія-Аметист

Посилання 
 Статистика усіх професійних матчів «Поліграфтехніки-2»
 Склад команди в Кубку України сезону 1992/1993 — офіційний сайт ФФУ
 Склад команди в Аматорському чемпіонаті сезону 1992/1993 — офіційний сайт ФФУ
 Склад команди в Аматорському чемпіонаті сезону 1994/1995 — офіційний сайт ФФУ

Футбольні клуби Кіровоградської області
Спортивні клуби Олександрії
Олександрія (футбольний клуб)

Футбольні клуби, засновані 1992